Friedrich Adler (1857–1938) osztrák író
 Friedrich Adler (1879–1960) osztrák politikus, merénylő